Стражов (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Клатови Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1352 году. Ранее в районе города добывались серебро и свинец. Получил права города в 1524 году. В 1954 году утратил статус города, а 23 января 2007 года обрёл его вновь.

География 
Расположен в 12 км к югу от города Клатови, на реке Стражевски-Поток, на высоте 484 м над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края